David Erskine kan syfta på bland andra:

* David Erskine, 2:e lord Cardross (1627–1671), skotsk ädling
 David Erskine, lord Dun (1670–1758), skotsk domare
 David Erskine, 9:e earl av Buchan (1672–1745), skotsk ädling
 David Erskine, 11:e earl av Buchan (1742–1829), skotsk ädling
 David Erskine (1772–1837), brittisk dramatiker
 David Erskine, 2:e baron Erskine (1776–1855), brittisk diplomat och peer
 David Erskine, 13:e earl av Buchan (1815–1898), skotsk ädling
 David Charles Erskine (1866–1922), brittisk parlamentsledamot